Округ Калпепер () располагается в США, штате Виргиния. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 46 689 человек.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 992 км², из которых 982 км² суша и 10 км² или 0,9% это водоемы.

Соседние округа 

 Стаффорд (Виргиния) — восток
 Ориндж (Виргиния) — юг
 Мэдисон (Виргиния) — юго-запад
 Раппахэннок (Виргиния) — северо-запад
 Спотсильвейни (Виргиния) — юго-восток
 Фокир (Виргиния) — северо-восток

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 34 262 жителей в составе 12 141 домашних хозяйств и 9 045 семей. Плотность населения составляет 18 человек на км². На территории округа насчитывается 12 871 жилых строений, при плотности застройки 13 строений на км². Расовый состав населения: белые - 68,27%, афроамериканцы - 28,15%, коренные американцы (индейцы) - 0,33%, азиаты - 0,66%, гавайцы - 0,01%, представители других рас - 1,15%, представители двух или более рас - 1,43%. Испаноязычные составляли 2,50% населения.

В составе 35,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 11,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 25,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 20,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 7,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,68 человека, и средний размер семьи 3,08 человека.

Возрастной состав округа: 25,70 % моложе 18 лет, 8,10 % от 18 до 24, 31,10 % от 25 до 44, 23,30 % от 45 до 64 и 11,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 36 года. На каждые 100 женщин приходится 103,30 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 103,20 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 45 290 USD, на семью — 51 475 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 36 621 USD против 25 985 USD для женщины. Доход на душу населения был 20 162 USD. Около 27,00% семей и 29,20% общего населения находились ниже черты бедности, в том числе - 38,30% молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 28,60% тех кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Веб-страница правительства округа Калпепер, штат Виргиния
 Публичные школы округа Калпепер, штат Виргиния
 Окружной госпиталь округа Калпепер, штат Виргиния
 Торговая палата округа Калпепер, штат Виргиния
 Рестораны округа Калпепер, штат Виргиния
 История округа Калпепер (штат Виргиния) периода Гражданской войны в США

Округа Виргинии